Южноамериканский кубок 2005 — 4-й розыгрыш турнира. Прошёл с 16 августа по 18 декабря 2005 года. Трофей второй раз подряд завоевала аргентинская «Бока Хуниорс».

Предварительный раунд

Секция 1 (Аргентина) 

|}

Секция 2 (Бразилия) 

|}

Секция 3 (Чили/Перу)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 4 (Боливия/Эквадор)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 5 (Парагвай/Уругвай)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 6 (Колумбия/Венесуэла)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Бруно Мариони — 7 голов ( УНАМ Пумас)

Ссылки 
 Южноамериканский Кубок 2005 на сайте RSSSF

2005
Футбол в Южной Америке в 2005 году